Сеско:
Топонимы
 Сеско — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Сеско — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.

Персоналии
 Сеско, Карлос Ульррико (?—1987) — аргентинский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Ла-Плата